Ю́рий Па́влович А́нненков () — русский и французский живописец и график, художник театра и кино, писатель, театральный критик, поэт, автор мемуаров, заметная фигура русского авангарда. Литературный псевдоним — Борис Темирязев.

Биография 

Сын народовольца Павла Анненкова, родился в Петропавловске, где отец отбывал ссылку. В 1894 году семья перебралась в Петербург, где родился ещё один сын, Александр.

В 1905—1906 годах рисовал политические карикатуры для гимназического журнала (выходящего нелегально), за что после дознания был исключён из 12-й Петербургской казённой гимназии и перешёл в частную гимназию С. А. Столбцова.

1907 г. — познакомился с И. Е. Репиным, который стал для него самым почитаемым мастером (дача семейства Анненковых находилась в Куоккале, рядом с репинскими «Пенатами»).

1908 г. — поступил на юридический факультет Петербургского университета и одновременно вместе с Марком Шагалом стал заниматься в мастерской художника С. М. Зейденберга, с которым летом 1909 был на этюдах в Боровичах.

1909 г. — провалив экзамен в Академию художеств, поступил в мастерскую Я. Ф. Ционглинского (по совету которого позже, в 1911-м, уедет в Париж). В эти годы он также посещал училище Штиглица в Санкт-Петербурге.

1911—1912 гг. — брал уроки в мастерских Мориса Дени и Феликса Валлотона в Париже, посещал Академии Ла Палетт и Гранд Шомьер. В работах тех лет стало заметным влияние новомодных по тем временам кубизма и футуризма.

1912 г. — лето провёл на море, в Бретани, где много рисовал. Исполнил для учёных зарисовки морских рыб и растений (часть из них была включена в диссертации зоолога 3. Бей-Нафильяна в Сорбонне).

1913 г. — дебютировал в салоне «Независимых» с картинами «Вечер» и «Пейзаж», в которых определились черты, присущие его зрелому творчеству, после чего вернулся в Петербург, где дебютировал в качестве театрального художника, оформив спектакль «Nomo sapiens» H. H. Евреинова для театра «Кривое зеркало». В дальнейшем работал в театрах Петрограда и Москвы. Оформил несколько обложек и иллюстраций для журнала «Сатирикон».

В 1916—1924 годах много занимался портретом, проявил себя как иллюстратор книг и журналов.

Предположительно в 1917 г. — вступает в члены объединения «Мир искусства» (до 1924).

В 1918 году оформил первое издание поэмы «Двенадцать» Александра Блока; иллюстрации были высоко оценены автором.

В 1919 году иллюстрировал сборник собственных стихов.

В 1922 году в издательстве «Петрополис» выходит книга «Портреты», основу которой составляют созданные им портреты отечественных и зарубежных писателей, композиторов, режиссёров, артистов. В неё включены также три статьи, посвящённые художнику: «О синтетизме» Е. Замятина, «Колебания жизненных токов» М.Кузмина, «Юрий Анненков» М. Бабенчикова, — и список его работ. Но, конечно, это издание делает столь примечательным в ряду других книг того времени именно иллюстративный ряд — острохарактерные, талантливо и озорно написанные Анненковым портреты его современников. Всего их в книге 80. В том же году создал рекламу-иллюстрацию первого петербургского крематория.

В 1921 году выполнил обложки и иллюстрации к книгам «Зверушки» Н. Венгерова и «Искусственная жизнь» А. Э. Беленсона. В 1923 году проиллюстрировал «Мойдодыр» Корнея Чуковского (книга выдержала более 30 переизданий).

1924 г. — для участия в XIV Международной художественной выставке выехал в Венецию, после чего поселился в Париже вместе с женой Е. Гальпериной — балериной и актрисой театра Н. Ф. Балиева «Летучая мышь» — и больше в СССР не возвращался. В 1925 году принял участие в Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже. Всего же для французских театров оформил более 60 пьес, балетов и опер.

Предположительно 1925 г. — член и учредитель Общества художников-станковистов.

После 1934 г. серьёзно увлёкся кинематографом, оформил декорации и костюмы более чем к 50 кинофильмам, среди которых «Майерлинг» (реж. Анатоль Литвак), «Тарас Бульба» (реж. Алексей Грановский, оба — ), «Вечное возвращение» (реж. Жан Деланнуа, ) и другие. В 1955-м был номинирован на премию «Оскар» Американской академии киноискусства за костюмы к фильму «Мадам де…» (реж. Макс Офюльс, ).

1945—1955 гг. — президент «Синдиката техников французской кинематографии».

1969—1970 гг. — оформлял книги Александра Солженицына и Михаила Булгакова в издательстве YMCA-Press.

Совмещал занятия графикой и станковой живописью. Во французских журналах часто воспроизводились его пейзажи парижских предместий, женские портреты, интерьеры в характерной декоративно-плоскостной манере, со свободой цветовых пятен и цветных контуров.

Портреты 
Создал обширную галерею живописных и графических портретов многих деятелей русской культуры и советских политиков: Ахматовой А. А., Бенуа А. Н., Горького А. М., Гржебина З. И., Евреинова Н. Н., Замятина Е. И., Зиновьева Г. Е., Иванова Г. В., Кузмина М. А., Луначарского А. В., Пастернака Б. Л., Ремизова А. М., Сологуба Ф. К., Склянского Э. М., Троцкого Л. Д., Ходасевича В. Ф..

В 1924 году на всесоюзном конкурсе стал лауреатом первой премии за портрет Ленина.

Литературная деятельность 
В 1919—1921 годах опубликовал ряд обширных критических статей о театре в газете «Жизнь искусства», издал книгу «Портреты» (Петроград, 1922). В эмиграции публиковал художественную прозу под псевдонимом Борис Темирязев.

Художественные произведения 
 Рассказ «Любовь Сеньки Пупсика» («Звено», 1927, № 222)
 Рассказ «Домик на 5-ой Рождественской» («Современные записки», 1928, № 37)
 Рассказ «Сны» («Современные записки», 1929, № 39)
 Роман «Повесть о пустяках» («Петрополис», 1934)
 Роман «Тяжести». Полностью не опубликован. Два отрывка первой части опубликованы в журнале «Современные записки» (№ 59 за 1935 год и № 64 за 1937 год), третий отрывок опубликован в журнале «Русские записки» (1938, № 3). Последняя глава первой части и вторая часть опубликованы под названием «Рваная эпопея» «Новом журнале» (№ 59-61, 1960).

Критика и автобиографические произведения 
 Анненков Юрий. Семнадцать портретов. Предисл. А. В. Луначарского. Л., Гос. изд., 1926. 4 с. + 17 отд. листов. 2 000 экз.
 Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. — New York: Inter-Language Literary Associates / Международное Литературное содружество, 1966.
 Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. — Л.: Искусство, 1991. Т. 1. ISBN 5-210-02156-4.
 Анненков Ю. П. Дневник моих встреч. Цикл трагедий: В 2 т. — Л.: Искусство, 1991. Т. 2. ISBN 5-210-02157-2.
 
 Анненков Ю. П. Дневник моих встреч: Цикл трагедий / Под общей ред. проф. Р. Герра. — М.: Вагриус, 2005. — 732 с. ISBN 5-9697-0115-7.
 «Увидев чистую форму, я стал одиноким». Ю. Анненков. Театр до конца /Републ., вст. текст и примеч. Е. И. Струтинской //Мнемозина. Документы и факты из истории русского театра XX века / Ред.-сост. В. В. Иванов. М.: «УРСС», 2000. С.23-51.
 Анненков Юрий. Макс Офюльс / Пер. с фр. И. Обуховой-Зелиньской и Д. Поляковой. — М.: МИК, 2008. — 400 с. — ISBN 978-5-87902-170-7

Книги, оформленные Юрием Анненковым во Франции 
 Blok, A. Les douze / traduction défi nitive de Y. Sidersky; dessins de J. Annenkoff . — Paris: Au Sans Pareil, [1923].
 Durtain, L. Сrime à San-Francisco / récit orné de huit lithographies originales de Georges Annenkoff . — Paris: Au Sans Pareil, 1927.
 Emmanuel, d’A. Passage d’une Américaine / lithographies de Georges Annenkoff . — Paris: Au Sans Pareil, 1927.
 Perrault, Ch. Contes / suite de 11 lithographies par A. Alexeieff , Yves Alix, Georges Annenkoff , Maurice Berdon, André Dignimont, Raphaël Drouart, Adrien Ekman, Berthold Mahn, Jacqueline Marval, Touchagues et Germaine Willard. — Paris: R. Hilsum, 1928.
 Cheronnet, L. Extra-muros / préface de Jules Romains; lithographies originales par Georges Annenkoff . — Paris: Au Sans Pareil, 1929.
 Bost, P. Le cirque et le music-hall / illustré par G. Annenkoff . — Paris: Au Sans Pareil, 1931.
 Benoit, P. L’Atlantide / couverture et dessins de Georges Annenkoff. — Paris: Société Internationale cinématographique (impr. de Vichgnac), 1932.
 Verlaine, P. Les amies. Femmes. Hombres. Préface d’Etiemble. — Paris, 1935.
 Dostoievsky, Th. M. Scandaleuse histoire / traduction originale d’Alexis Remisoff et Jean Chuzeville; illustrations de Georges Annenkoff; preface de Luc Durtain. — Paris: Éditions des Quatre Vents, 1945.
 Беляева Н. Нищета/ [обложка Ю. Анненкова]. — Париж: Птицелов, 1945.
 L’Abbé de Choisy. Histoire de madame la сomtesse des Barres / dessins de Georges Annenkoff . — Paris: Éditions des Quatre Vents, 1945.
 Temiriaseff , B. Fâcheuse aventure, pièce en 8 tableaux d’après Th.M. Dostoïevsky / adaptation française de Robert Dol; études de maquillage de G. Annenkoff. — Paris: Éditions des Quatre Vents, 1946.
 L’Abbé de Choisy. Histoire de madame de Sansy / dessins de Georges Annenkoff . — Paris: Éditions des Quatre Vents, 1946.
 Кодрянская, Н. Золотой дар / рисунки Ю. Анненкова. — Париж: Издание автора, 1964.
 Солженицын, A. Раковый корпус / [обложка Ю. Анненкова]. — Париж: YMCA Press, 1968.
 Солженицын, А. В круге первом / [обложка Ю. Анненкова]. — Париж: YMCA Press, 1969.

Театральные работы 
 1914—1919 гг. — сотрудничество с Театром им. В. Ф. Комиссаржевской. Оформил пять спектаклей: «Гимн Рождеству» (инсценировка одноимённого святочного рассказа Ч. Диккенса, 1914), «Скверный анекдот» (по рассказу Ф. Достоевского, 1914), «Ночные пляски» Ф. Сологуба (1915), «Лулу» Ф. Ведекинда (1918) и «Красные капли» С. Обстфельдера (1919).
 1920 г. — с М. В. Добужинским и В. А. Щуко оформил мистерию «Гимн освобождённому труду», на стихи Иосифа Гришашвили, на площади перед фондовой Биржей в Петрограде.
 1921 г. — поставил и оформил массовое театрализованное зрелище «Взятие Зимнего дворца» на Дворцовой площади.
 1921—1924 гг. — исполнил декорации к спектаклям «Самое главное» и «В кулисах души» Н. Евреинова, «Бунт машин» A. Н. Толстого для БДТ и др. В спектакле «Скверный анекдот» по Ф. М. Достоевскому для Эрмитажного театра выступил как декоратор и режиссёр.
 1931 г. — декорации и костюмы к спектаклю «Пиковая дама» в театре «Летучая мышь»
 1942 г. — декорации и костюмы к опере «Пиковая дама» П. И. Чайковского (Париж).
 1958 г. — костюмы к спектаклю «Чайка» по А. П. Чехову (Национальный театр, Гамбург)
 1960 г. — декорации и костюмы к балету «Пиковая дама» (постановщик С. Лифарь).

Работы в кино 
 Художник по костюмам фильма «Пиковая дама» (фр. La Dame de pique) поставленному в 1937 году режиссёром Фёдором Оцепом.
 Эскизы для костюмов к фильму Вечное вовращение (фр. L’Eternel retour) поставленному в 1943 году режиссёром Жаном Деланнуа по сценарию Жана Кокто с Жаном Маре в главной роли.

Выставки 
 1922 г. — «Мир искусства» (показал серию «Портреты»)
 1925 г. — Международная выставка художественно-декоративного искусства (Париж)
 1927 г. — «Искусство книги» (Лейпциг)
 1927 г. — «Мир искусства» (Париж)
 1927 г. — персональная в галерее Биллер (Париж)
 1928 г. — персональная в галерее Катр Шмэн (Париж)
 1928 г. — «Современное французское искусство» (Москва)
 1929 г. — персональная в галерее Бинг (Париж)
 1932 г. — «Современное русское искусство» (Филадельфия)
 1934 г. — персональная в галерее Бешер (Париж)
 1934 г. — персональная в галерее Криллон (Париж) и др.
 2020 г. — ретроспектива в Музее русского импрессионизма (Москва)

Адреса в Петербурге-Петрограде 
 1906—1918 годы — дом на углу Геслеровского переулка и Большой Зелениной улицы.
 1918—1924 годы — Захарьевская улица, 5.
 1921 год — Кирочная улица, 11

Примечания

Библиография 
 Театрально-декорационное искусство в СССР. 1917—1927. — , 1927.
 Бабенчиков М. В. Ю. П. Анненков // Мастера современной гравюры и графики. — —Л., 1928.
 Герра Р. Юрий Анненков — уникальное явление русской культуры XX века // Невский библиофил. Альманах. Выпуск двадцатый. СПб. 2015.- С. 55-89. ISBN 978-5-905042-31-7
 Сеславинский, Михаил Вадимович. Рандеву: Русские художники во французском книгоиздании первой половины XX века: альбом-каталог. — Москва: Астрель, 2009. — 504 с. — ISBN 978-5-94829-036-2
 Сеславинский, Михаил Вадимович. Французские библиофильские издания в оформлении русских художников-эмигрантов (1920—1940-е годы): монография. — М.: ИД Университетская книга, 2012. — 254, [6] с.: ил. — ISBN 978-5-454-00003-5
 Хорошилова О. А. «Юрий Анненков: революция, мода, кино». В книге: Мода и гении. Костюмные биографии Леонардо да Винчи, Екатерины II, Петра Чайковского, Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой. — М.: МИФ (Манн, Иванов и Фербер), 2020. — С. 315—347. ISBN 978-5-00146-450-1

Ссылки 
 Репродукции около 100 рисунков и картин
 Повесть о пустяках
 Запись голоса Юрия Аненнкова

Художники объединения «Мир искусства»
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Награждённые участники Всемирной выставки (1925)
Писатели России по алфавиту
Русские эмигранты первой волны во Франции
Мемуаристы русского зарубежья
Русские писатели XX века
Русские писатели первой волны эмиграции
Писатели по алфавиту
Художники России XX века
Художники по костюмам
Юрий Павлович
Репино (Санкт-Петербург)
Похороненные на кладбище Баньё
Прозаики русского авангарда